Śmierć na żywo – powieść science-fiction brytyjskiego pisarza  z 1974
 Śmierć na żywo – francuski dramat science-fiction z 1980 na podstawie powieści o tym samym tytule
 Śmierć na żywo – amerykański komediodramat z 2007